Борис Николаевич Рыженко (род. 1935) — советский и российский учёный-геохимик, лауреат премии имени А. П. Виноградова (2005), премии имени Ф. П. Саваренского (2016).

Биография 
Родился в 1935 году в Краснодаре в семье служащих.

В 1958 году — окончил химический факультет МГУ. Дипломная работа «Синтез и разложение хризоберилла» выполнена под руководством А. В. Новоселовой. Во время учёбы участвовал в геологических экспедициях на Урале (1956) и Средней Азии (1958).

В 1958 году — распределен в Институт геохимии СО АН СССР (Иркутск), где принимал участие в полевых работах в Забайкалье в 1959—1961 годах.

С 1961 по 1964 годы — в ГЕОХИ АН СССР выполнил и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную измерению ионизации ряда неорганических кислот при гидротермальных параметрах.

С 1968 по 1980 годы — работает на кафедре геохимии МГУ.

В 1978 году — в ГЕОХИ АН СССР защитил докторскую диссертация, тема: «Термодинамика равновесий в гидротермальных растворах».

Работает в Институте геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН, с 1992 зав. лабораторией.

Научная и общественная деятельность 
Научные интересы: разработка физико-химических основ гидротермальных и гидрогеохимических процессов; кинетика и термодинамический анализ минеральных равновесий, компьютерное моделирование «систем порода-вода».

В составе коллектива авторов участвовал в подготовке критической сводки термодинамических характеристик неорганических веществ (Г. Б. Наумов, Б. Н. Рыженко, И. Л. Ходаковский. Справочник термодинамических величин (для геологов). М.: Атомиздат. 1971)

В составе группы учёных выявил факторы, определяющие формирование состава основных геохимических типов природных вод (С. Р. Крайнов, Б. Н. Рыженко, В. М. Швец. Гидрогеохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. М.: Наука. 2004).

В составе группы учёных выполнено моделирование ряда гидротермальных систем олова и урана, гидрогенного рудообразования цинка, свинца, сурьмы, мышьяка; выполнена серия экспериментальных измерений термодинамических свойств соединений олова, титана, циркония, урана при условиях контролируемой окислительно-восстановительной обстановки (публикации в «Геохимии» и «Геологии рудных месторождений»).

Педагогическая деятельность 
 1978—1980 годы — профессор геохимии университета Аддис-Абебы (Эфиопия)
 2007—2009 годы — чтение курса лекций по моделированию гидрогеохимических процессов в РГГРУ имени С. Орджоникидзе (Москва)

Научно-организационная работа 
 ученый секретарь, заведующий лабораторией, заместитель директора ГЕОХИ РАН, заместитель академика-секретаря ОГГГГН РАН;
 с 1985 по 1988 годы — представитель Президента АН СССР (в ранге советника) при Правительстве Республики Афганистан.

Награды 
 Премия имени А. П. Виноградова (совместно с Г. Б. Наумовым, И. Л. Ходаковским, за 2005 год) — за серию работ «Термодинамика геохимических процессов»
 Премия имени Ф. П. Саваренского (совместно с В. Д. Швецом, за 2016 год) — за монографию «Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты»

Ссылки 
 
 
 
 http://www.geokhi.ru/Documents/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B.pdf

Преподаватели химического факультета МГУ
Преподаватели РГГРУ
Лауреаты премии имени А. П. Виноградова
Лауреаты премии имени Ф. П. Саваренского